Questa voce raccoglie i prenomi propri (o nomi propri di persona) estensivamente usati nella lingua italiana, elencandoli alfabeticamente in una tabella che permette il confronto fra forma maschile e femminile e include le varianti più importanti; i nomi con forma sia maschile sia femminile sono ordinati secondo la prima.

L'elenco è suddiviso, per ragioni di praticità di gestione, in due parti: quella contenuta nella presente voce include i nomi comincianti con le lettere dalla M alla Z; la restante parte si trova in Prenomi italiani (A-L).

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Note

a: 
b: 
c: 
d: 
e: 
f: 

Italiani (M-Z)
Italiani (M-Z)
Prenomi italiani